Гла́дстон: фамилия и топоним.

Известные носители 
 Гладстон, Альберт (1886—1967) — британский гребец, чемпион Олимпийских игр.
 Глэдстоун, Герберт (1854—1930) — британский государственный деятель.
 Гладстон, Джеймс (1887—1971) — канадский общественный и политический деятель, первый индеец — сенатор Канады.
 Гладстон, Джон Холл (1827—1902) — британский химик.
 Гладстон, Уильям (1809—1898) — английский государственный деятель и писатель.

Топонимы 
 Гладстон — город в австралийском штате Квинсленд.
 Гладстон — региональный аэропорт, расположенный в пригороде Гладстона.